Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1992 arrangerades mellan 27 juli och 8 augusti i Barcelona. Tolv nationer var med i turneringen. De två bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 3-6:a i varje grupp spelade placeringsmatcher.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Match om 11 plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutlig ställning

Se även 
 Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1992

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.